Csima Péter (1948–) tájépítész
 Csima Péter (1995–) labdarúgó